«Лето с ковбоем» () — чехословацкий художественный фильм, кинокомедия 1976 года.

Сюжет 
Дубравка в деревне на каникулах со своим женихом. Она — психолог, уже окончила учёбу, он — будущий врач ещё учится, и готовится к важному экзамену  по медицине. Но жизнь приносит неожиданности. Дубравка плавая нагишом в реке знакомится с местным трактористом, который временно стал пастухом, ковбоем, — что послужило началом их сумасшедшей любви.

В ролях 
 Даниэла Коларова — Дубравка, психолог
 Яромир Ганзлик — Гонза Махачек, тракторист
 Олдрих Визнер — Боба Карасек
 Хана Чишкова — Йитка
 Иржи Плескот — отец Дубравки
 Либуше Швормова — мать Дубравки
 Славка Будинова — мать Гонзы
 Квета Фиалова — Караскова, мать Бобы
 Мила Мысликова — Кутна, мать Йитки
 Ленка Коринкова — Кларка Студничкова
 Йозеф Сомр — профессор Студничка
 Ян Скопечек — отчим Гонзы
 Михал Длоуги — Лада, брат Гонзы
 Магулена Бочанова — Ленка, единокровная сестра Гонзы
 Йозеф Глиномаз — председатель
 Роберт Врхота — мясник

Ссылки 
 Фильм на сайте csfd.cz 
 Фильм на сайте kinobox.cz 

Кинокомедии Чехословакии
Кинокомедии 1976 года
Фильмы Чехословакии 1976 года